Алентов — фамилия; имеет женскую форму Алентова.
 Алентов, Виталий Александрович (в монашестве Венедикт; 1888—1938) — епископ РПЦ, архиепископ Тамбовский и Мичуринский.
 Алентова, Вера Валентиновна (урождённая Быкова; род. 1942) — советская и российская актриса.